И́горь Евге́ньевич Ани́чков (23 мая 1897, Боровичи, Новгородская губерния — 21 мая 1978, Ленинград) — российский и советский лингвист (по образованию философ), профессор (1947), доктор филологических наук (1947). Автор трудов по английскому языку, методике преподавания иностранных языков, неопубликованных сочинений по религиозной философии, историософии и богословию. Высказывал новаторские идеи по общей семантике и философии языкознания, не получившие признания современников.

Биография 
Родился в известной дворянской семье Аничковых: его отец Евгений Васильевич Аничков — историк и филолог, профессор Петербургского университета, один из университетских преподавателей А. А. Блока, с которым поэт поддерживал знакомство и консультациями которого не раз пользовался (в том числе по старофранцузскому языку при работе над драмой «Роза и Крест»).

Детство провёл в Швейцарии, Франции и Великобритании (в частности, учился в известном парижском лицее Мишле), английским и французским языками владел как родными. Окончил историко-филологический факультет Петербургского университета (1915), специализировался по философии науки.

Участвовал в Первой мировой войне (на румынском фронте), в этот же период написал учебник верховой езды (рукопись утрачена); после революции был мобилизован в Красную армию, воевал в отряде Чапаева, бежал к Колчаку; разочаровался в белом движении и был едва не расстрелян за «большевистскую пропаганду».

После Гражданской войны преподавал английский язык в Красноярске, позднее в Петрограде (в «Зубовском» институте и других вузах). Считая основным своим делом религиозную философию, в середине 1920-х годов написал ряд лингвистических работ по общей семантике и изобретённой им «идиоматике», привлёкших сочувственное внимание различных исследователей, от Мейе до Марра, а также по английскому языку и методике преподавания иностранных языков.

В 1928 году был арестован по одному делу с Д. С. Лихачёвым, приговорён к 5 годам заключения на Соловках, в 1931 году освобождён по болезни.

В 1933 вновь арестован и выслан в Сыктывкар, в 1938 вернулся в Ленинград, где возобновил преподавание английского языка в различных вузах; с 1941 по 1947 — в Архангельске, заведует кафедрой английского языка в пединституте. Защитил кандидатскую диссертацию «Идиоматика в ряду лингвистических наук» (1944, МГУ; одним из оппонентов был Л. В. Щерба) и докторскую диссертацию «Английские адвербиальные послелоги» (1947, МГУ; оппоненты Б. А. Ильиш, А. И. Смирницкий и В. Н. Ярцева).

С 1947 активно преподавал в ряде ленинградских вузов, но в 1949 был вынужден уволиться из-за идеологических обвинений в «политических ошибках»; с 1949 — профессор кафедры английской филологии в Ставропольском пединституте иностранных языков, с 1953 — вновь в Ленинграде, преподавал и опубликовал ряд небольших лингвистических статей. Учениками его были, в частности, такие известные лингвисты как В. П. Недялков и Г. Г. Сильницкий. В последние годы жизни полностью посвятил себя религиозной философии.

Похоронен на Большеохтинском кладбище. Полностью реабилитирован посмертно 27 февраля 1993 года прокуратурой г. Санкт-Петербург.

Вклад в лингвистику 
Свою, по сути дела, главную лингвистическую работу И. Е. Аничков написал на французском языке в 1926 году. Это была небольшая статья «Идиоматика и семантика», в которой обосновывалась необходимость новой лингвистической дисциплины — идиоматики, понимаемой как изучение «сочетаний слов» и занимающей в иерархии лингвистических дисциплин промежуточное место между синтаксисом и семантикой. В статье также отстаивалось мнение, что абсолютно свободных сочетаний слов не существует. Последнее утверждение разделяется многими современными семантическими теориями. По словам академика Ю. Д. Апресяна, «это была в высшей степени оригинальная, стройная и глубокая теория, намного опередившая своё время». Впоследствии на основе идей, высказанных в этой статье, И. Е. Аничков защитил кандидатскую диссертацию, но его резко критическое отношение к взглядам на фразеологию В. В. Виноградова (опиравшегося, в свою очередь, на концепцию Ш. Балли) помешало своевременной и полной публикации его работ по «идиоматике» и смежным вопросам.

Библиография 
Наиболее полным изданием лингвистических работ И. Е. Аничкова является следующее:
 И. Е. Аничков. Труды по языкознанию. / Составитель и ответственный редактор проф. В. П. Недялков. СПб: Наука, 1997. — ISBN 5-02-028143-3

Издание включает также биографический очерк (авторы Д. С. Лихачёв, С. С. Зилитинкевич и В. П. Недялков), мемуарный очерк (автор Г. Г. Сильницкий) и комментарии современных лингвистов к работам И. Е. Аничкова (авторы комментариев Ю. Д. Апресян, В. М. Алпатов, И. Н. Горелов).

Цитата 
В. П. Недялков. От составителя. — В кн.: Аничков 1997, с. 3:
Круг интересов И. Е. Аничкова очень широк: лингвистика и богословие, литературоведение и философия, историософия и методика преподавания иностранных языков. <…> Явной необычности или даже парадоксальности приведённой тематики в глазах современного читателя соответствует не меньшая парадоксальность биографии и самой личности И. Е. Аничкова, последовательно приговаривавшегося к смертной казни сначала ЧК («за контрреволюционные убеждения»), а потом — контрразведкой Колчака («за большевистскую пропаганду»), убеждённого монархиста и глубоко религиозного человека, обращающегося в отдел науки ЦК Коммунистической партии («Нет власти не от Бога»; Рим. XIII:1) за поддержкой в деле реформы преподавания иностранных языков в средней школе и… получающего эту поддержку.

Примечания

Ссылки 
 Страница памяти на сайте жертв репрессий по материалам из дела

Игорь Евгеньевич
Лингвисты СССР
Философы СССР
Богословы России
Англисты
Семасиологи
Кавалеристы Первой мировой войны (Россия)
Участники Гражданской войны в России (красные)
Персоналии:Русская армия Колчака
Посмертно реабилитированные в России
Жертвы борьбы с космополитизмом
Филологи, репрессированные в СССР
Заключённые Соловецкого лагеря особого назначения
Преподаватели вузов Ставрополя
Преподаватели Северного (Арктического) федерального университета‎
Похороненные на Большеохтинском кладбище